В данной статье представлены составы команд, участвующих в Клубном чемпионате мира по футболу 2018.

Каждая команда должна включить в итоговую заявку 23-х игроков (три из которых должны быть вратарями) и огласить список к крайнему сроку, назначенному ФИФА — 6 декабря 2018 года (за исключением команды, завоевавшей Кубок Либертадорес 2018 из-за переноса ответного матча на более поздний срок). Замены по причине травмы разрешено производить не позже, чем за 24 часа до первого матча команды.

Составы команд

«Аль-Айн» 
Главный тренер —  Зоран Мамич

«Гвадалахара» 
Главный тренер —  Хосе Кардосо

«Касима Антлерс» 
Главный тренер —  Го Оива

«Реал Мадрид» 
Главный тренер —  Сантьяго Солари

«Ривер Плейт» 
Главный тренер —  Марсело Гальярдо

«Тим Веллингтон» 
Главный тренер —  Хосе Фигейра

«Эсперанс Тунис» 
Главный тренер —  Моин Шаабани

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница турнира на сайте FIFA.com 

2018